Луций Лициний Лукулл () — имена нескольких римских военных и политических деятелей.

 Луций Лициний Лукулл — курульный эдил 202 года до н. э.;
 Луций Лициний Лукулл — консул 151 года до н. э.;
 Луций Лициний Лукулл — сын предыдущего, претор 104 года до н. э.;
 Луций Лициний Лукулл — сын предыдущего, консул 74 года до н. э.

См. также 
 Луций Лициний
 Лукулл (значения)